Таписциевые () — семейство двудольных растений, в системе классификации APG II включённое в группу эурозиды II.

Синоним:

Описание 
Представители семейства — небольшие деревья или кустарники.

Листья сложные, расположены очерёдно. Чашелистиков и лепестков по пять. Чашелистики сросшиеся. Нектарный диск чашевидный, крупный; к нему прикреплены пять тычинок, чередующихся с лепестками. Завязь верхняя, лопастная. Плод — костянка или ягода.

Роды 
Семейство состоит из двух родов:
 . Олиготипный род из Вест-Индии, Колумбии и Перу. Четыре вида:
 
 
 
 
 . Ранее рассматривался как монотипный род с единственным видом из Китая . Сейчас описан второй вид, также из Китая, растущий на высоте от 1500 до 2300 метров над уровнем моря, в том числе в провинции Юньнань: .

Ранее эти роды входили в семейство , образуя подсемейство Таписциевые (Tapiscioideae), но в 1987 году А. Л. Тахтаджян выделил их в самостоятельное семейство.

Литература 
 Жилин С. Г. Семейство стафилеевые, или клекачковые (Staphyleaceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 258—259.

Ссылки 
  
 Stevens, P. F. Angiosperm Phylogeny Website: Tapisciaceae 
 Tapisciaceae в разделе Флора Китая сайте eFloras (pdf) 

Уэртеецветные
Семейства растений
Флора Восточной Азии
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки